Salamandra variegata est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
 Salamandra variegata Bory de Saint-Vincent, 1828  est synonyme de Triturus marmoratus (Latreille, 1800)
 Salamandra variegata Gray, 1831 nec Bory de Saint-Vincent, 1828 est synonyme de Bolitoglossa platydactyla (Gray, 1831)

Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Pleurodelinae
Hemidactyliinae